Шотландский Первый Дивизион 1930/1931 () — 41-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 9 августа 1930 года и закончился 29 апреля 1931 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1930/1931
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1930 году
Спорт в Шотландии в 1931 году